Georgiana Marion Craik (Londres, abril de 1831 — 1 de novembro de 1895) foi uma escritora britânica.